Princezna Alexie Řecká a Dánská (* 10. července 1965, Korfu) je nejstarší dítě krále Konstantina II. Řeckého a královny Anny-Marie Dánské, a neteř královny Markéty II.

Život

Mládí 
Narodila se 10. července 1965 ve vile Mon Repos na ostrově Korfu. V 18. století byla domovem anglických guvernérů Korfu, a byla ve vlastnictví Řecké královské rodiny. Bylo to také místo narození prince Philipa vévody z Edinburghu.

Její první roky strávila v Řecku, dokud její otec Konstantin II. Řecký a matka Anne-Marie Dánská odešli po vypuknutí Řecké vojenské junty roku 1967 do Říma. V Římě začala své vzdělání. Byla vyučována v řečtině soukromým učitelem Johnem Kanellopoulosem. Měla velký vztah ke svým babičkám královně Frederice Hannoverské a královně Ingrid Švédské.

Roku 1973 odešli z Říma do Dánska a rok žila v paláci Amalienborg v Kodani.

Roku 1974 se její rodina přestěhovala do Cobhamu v Anglii. Navštěvovala Helénskou kolej v Londýně, založenou jejími rodiči roku 1980. Zde získala titul bakaláře. Dobrovolně pracovala v Londýnské nemocnici pro nemocné děti.

Roku 1985 odešla na Froebel College institutu Roehampton, a roku 1988 zde získala bakalářský titul historie a vzdělání.

Roku 1989 dosáhla postgraduálního certifikátu v oboru vzdělání. Stala se učitelkou základní školy v Londýnské městské části Southwark.

Manželství a potomci 
Roku 1994 na své cestě do Bercelony potkala svého budoucího muže Carlose Moralese Quintanu, architekta a mistra jachtaře. Dne 9. července 1999 se konala jejich svatba v katedrále svaté Sofie v Londýně. Spolu mají 4 děti:
 Arrietta Morales y de Grecia (*2002)
 Ana María Morales y de Greci (*2003)
 Carlos Morales y de Grecia (*2005)
 Amelia Morales y de Grecia (*2007)

V současné době bydlí v Puerto Calero na Kanárských ostrovech.

Tituly a vyznamenání 
Tituly
 10. července 1965 – dosud Její královská Výsost Alexie, princezna Řecká, princezna Dánská

Vyznamenání
 Rytířský velkokříž Řádu Spasitele
 Dáma velkokříže Řádu svaté Olgy a Sofie

Rodokmen

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
  Greek royal family
 Genealogy eu.web

Narození na Korfu
Narození 10. července
Narození v roce 1965
Alexie Řecká a Dánská
Alexie Řecká a Dánská
Alexie Řecká a Dánská
Žijící lidé
Ženy
Glücksburkové (Řecko)